Drill – stile musicale
 Drill – EP dei Radiohead del 1992
 Drill – album degli Noise Unit del 1996